Nascente (hidrografia)
Fontanário — ou fonte ou chafariz; edificação tradicionalmente utilizada para disponibilizar água ou para decorar
Fonte (mitologia) — divindade da mitologia romana
Fonte documental — origem de uma informação, especialmente para fins de investigação académica ou jornalística
Fonte (jornalismo) — origem de informações jornalísticas
Fonte tipográfica — padrão, variedade ou coleção de caracteres tipográficos
Fonte TV —  emissora de televisão de Goiânia, Brasil

Toponímia 
Fonte (Itália) — comuna do Véneto
Fonte (Gaula) — localidade do concelho de Santa Cruz, Madeira, Portugal
Fonte (Vila do Corvo) — fontanário em Vila do Corvo, Açores, Portugal

Arte 
Fonte (Duchamp) — obra do dadaísmo
 A Fonte — romance da série O Tempo e o Vento de Érico Veríssimo

Informática 
Código-fonte — código básico de um software
Fonte de alimentação — alimentação de energia

Desambiguações de topônimos